Svjetsko prvenstvo u reliju 2002. – 2002. reli pobjednici

Bodovi

Utrke

 2002